Solomon – wieś w Rumunii, w okręgu Sălaj, w gminie Gârbou

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Solomon – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Graham
 Solomon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Solomon (ang. Solomon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Solomon (ang. Solomon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Solomon (ang. Solomon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Solomon (ang. Solomon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Solomon (ang. Solomon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan

Osoby 
 Solomon – amerykański raper
 Kenny Solomon – południowoafrykański szachista
 Matt Solomon – hongkoński kierowca wyścigowy
 Solomon I – król Imeretii w latach 1752-1784
 Solomon – brytyjski pianista

Zobacz też 
 Salomon